Arctica ist die Bezeichnung für:

 einen möglichen Superkontinent im Archaikum, siehe Arctica (Kontinent)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (1031) Arctica
 eine Muschelgattung, siehe Arctica (Gattung)